Гаулига Гамбург () была одной из Гаулиг, высших футбольных лиг в Третьем рейхе, представлявшей территорию города Гамбург. Появилась в 1942 году после разделения Гаулиги Северная марка на Гаулигу Гамбург, Гаулигу Мекленбург и Гаулигу Шлезвиг-Гольштейн. Была распущена в 1945 году после поражения Германии во Второй мировой войне. Наследником является Оберлига Гамбург.

Сезоны

1942/43

1943/44

1944/45

Источники 

Гаулига
Спорт в Гамбурге